Walantyn Mickiewicz (biał. Валянтын Міцкевіч; 3 września 1918 - 19 sierpnia 2005) - białoruski polityk emigracyjny.

Życiorys 
Siostrzeniec Jakuba Kołasa - syn jego siostry Michaliny, bratanek Michasia, starszy brat Alesia. Służył w Wojsku Polskim, brał udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Po wojnie uczył się w Paryżu. Należał tam do białoruskich organizacji emigracyjnych, brał udział w wydawaniu gazety Moładź. Od 1961 przebywał w Stanach Zjednoczonych, głównie w Nowym Jorku, gdzie wcześniej na zaproszenie stryja Michasia sprowadził się jego młodszy brat Aleś. Był członkiem władz Stowarzyszenia Amerykańsko-Białoruskiego. 

Obrońcy Warszawy (1939)
Żołnierze II Rzeczypospolitej
Urodzeni w 1918
Zmarli w 2005